Антон (Андон) Козманов Митанов (Митан) е български общественик от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 

Антон Митанов е роден в 1839 година град Охрид в Османската империя. Учи заедно с Григор Пърличев в гръцкото училище в родния им град. Занимава се с търговия с кожи и лихварство в Охрид и в столицата Цариград и дълги години е касиер-секретар на Българската екзархия от самото ѝ основаване. Митанов събира помощите от Цариградската българска колония за издръжка на училищата в Македония и разпределя екзархийските субсидии за учители и пособия за Западна Македония. Митанов дава безлихвено голяма сума пари за откриването на Солунската българска мъжка гимназия.

Умира в 1911 година в Охрид. Дъщеря му Екатерина (1869 – 1949) е женена за Антон Кецкаров, дъщеря му Хрисанта е женена за Никола Пасхов, а дъщеря му Виктория - за Боян Биолчев.

Родословие

Вижте също 
 Димитър Митанов

Бележки 

Родени в Охрид
Български банкери
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Членове на Охридската българска община
Починали в Охрид